El yammosk es una criatura perteneciente al universo expandido de la Guerra de las Galaxias.

Es una gran criatura, con negros ojos saltones, y tentáculos, que se ubican en las naves yuuzhan vong de gran tamaño, dentro de unos embalses de un líquido viscoso. Se emplean para coordinar ataques o cualquier movimiento o estrategia conjunta, ya sea en el espacio, o en tierra.

Estas criaturas se comunican telepáticamente con sus asociados aunque éstos deben ser cuidadosos al manipularlas ya que si este se acostumbra a un ser durante un largo periodo, puede llegar a penetrar en la mente y robarle sus recuerdos). A la hora de hacer un ataque, establecen una comunión con todos sus soldados y naves coordinándolos perfectamente, para así combatir como una máquina casi perfeta.

Otra característica, es que cada vez que nace un yammosk, este recibe genéticamente todos los conocimientos de su antecesor, y mientras este madura, el Comandante Supremo de la Nave a la que ha sido asignado, tiene que entablar una relación con él, para que éste lo reconozca como jefe y acate así sus órdenes.

Criaturas de Star Wars